Plaats in Indonesië
 Ajung (Ajung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Ajung (Kalisat), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java